Il singolare  del Poznań Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jerzy Janowicz era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Andreas Haider-Maurer ha battuto in finale Damir Džumhur 4–6, 6–1, 7–5.

Teste di serie

  Andreas Haider-Maurer (Campione)
  Guillaume Rufin (primo turno)
  João Sousa (quarti di finale)
  Pablo Carreño Busta (semifinali)

  Stéphane Robert (semifinali)
  Jesse Huta Galung (primo turno)
  Simon Greul (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (secondo turno)

Tabellone

Finali

Top half

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Poznań Open 2013
ATP Challenger Tour 2013